

Стшижев — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Стшижев — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Стшижев — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Стшижев — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства